Жалтырколь — название населённых пунктов в Казахстане:

Населенные пункты 
 Жалтырколь (бывшая Мартыновка) — село в Аршалынском районе Акмолинской области.
 Жалтырколь — село в Аулиекольском районе Костанайской области.
 Жалтырколь — село в Денисовском районе Костанайской области.
 Жалтырколь (бывшее Комсомольское) — село в Житикаринском районе Костанайской области, упразднено в 2017 г.

Озера 
 Жалтырколь — озеро в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.
 Жалтырколь — озеро в Есильском районе Северо-Казахстанской области.
 Жалтырколь — озеро в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.